Klotschko ist der Familienname folgender Personen:
 Ljubow Klotschko (* 1959), ukrainische Leichtathletin
 Wiktorija Klotschko (* 1992), ukrainische Leichtathletin